Richard Goyette peut faire référence à :
 Richard Goyette, un militant syndical affilié à la Confédération des syndicats nationaux,
 Richard Goyette, un syndicaliste affilié à la Fédération des travailleurs du Québec, ancien président de la FTQ-Construction.